Amerikai Egyesült Államok
 North Bend (Nebraska)
 North Bend (Ohio)
 North Bend (Oregon)
 North Bend (Washington)
 North Bend (Wisconsin)

 Kanada
 North Bend (Kanada)